1-ша ракетка світу Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Чанда Рубін.

Несіяна тенісистка і 21-ша ракетка світу Серена Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Штеффі Граф з рахунком 6–3, 3–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= А Стівенсон
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Т Снайдер
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= А Молік
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Фусаї
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т Танасугарн
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= П Шнідер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=14
| RD1-team09= К Мартінес
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Аппельманс
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ч Рубін
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Р Драгомір
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Лі Ф
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{nowrap| Ж Алар-Декюжі}}
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=77| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М Хінгіс| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= А Стівенсон
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А Молік
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= П Шнідер| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=14
| RD2-team05= К Мартінес
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ч Рубін| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=78| RD2-score07-3=63
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= А Кетцер| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=66
| RD2-score08-3=77| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М Хінгіс| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=10
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Ч Рубін| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= А Кетцер
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=62
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Ч Рубін| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=77| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03=
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Смашнова
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=2
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Венто
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= С Тестю| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=9
| RD1-team09= А Курнікова
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=5
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Фаріна| RD1-score10-1=77| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=7| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Г Надьова| RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=7| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Мораріу
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О Лиховцева| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Лучич-Бароні
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Н Тозья| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=63
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= М Саекі
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=77| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= С Тестю| RD2-score04-1=77| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= С Фаріна
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Г Надьова| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= О Лиховцева
| RD2-score07-1=62
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= М Селеш| RD2-score08-1=77| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Н Тозья
| RD3-score01-1=63
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=12
| RD3-team02= С Тестю| RD3-score02-1=77| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=6
| RD4-team01= М П'єрс
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=61
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Кваліфікаційна сітка

 Перший кваліфаєр 

 Другий кваліфаєр 

 Третій Кваліфаєр 

 Четвертий кваліфаєр 

 П'ятий кваліфаєр 

 Шостий кваліфаєр 

 Сьомий кваліфаєр 

 Восьмий кваліфаєр 

{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Джолен Ватанабе
| RD1-score1-1=0
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Тетяна Панова| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=6'''
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Каті Шлукебір
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4=

Посилання 
 Evert Cup 1999 Draw 

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд